Радионовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Радионовка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Украина 
 Радионовка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.

См. также